Fahrenheit 451 – romanzo di fantascienza di Ray Bradbury

Cinema 
 Fahrenheit 451 – film del 1966 diretto da François Truffaut
 Fahrenheit 451 – film TV del 2018 diretto da Ramin Bahrani

Musica 
 Fahrenheit 451 – gruppo gothic statunitense attivo dal 1984 al 1987
 Fahrenheit 451 – gruppo ska italiano
 Fahrenheit 451  – canzone degli Scortilla, gruppo new wave italiano

Altro 
 Fahrenheit 451 – videogioco del 1984 per computer